Бадуєв Саїд Сулейманович (нар. 14 вересня 1904, Грозний — пом. 20 грудня 1943) — чеченський радянський письменник.
 Бадуєв Мовжді Сулейманович, Мовжді (Мовждін) Сулейманович Баду́єв (нар. 1912, Грозний — пом. 28 серпня 1967, Грозний) — чеченський радянський актор.